Bardiya har flere forskellige betydninger:
Bardiya er et andet navn for den persiske konge Smerdis (død 522 f.Kr.).
Bardiya er et distrikt i Nepal.